

Sigle 
 Alliance for Workers' Liberty – gruppo marxista del Regno Unito

Informatica 
 AWL – un linguaggio di programmazione testuale simile all'assembler

Altro 
 AA-4 Awl – missile aria-aria